12. etape af Tour de France 2022 var en 165,1 km lang  med 4661 højdemeter, som blev kørt den 14. juli 2022, Bastilledagen, med start i  og mål på toppen af . Etapen begyndte med den neutrale start kl. 13.05.

Ruten 

Det var 70 år siden at Alpe d'Huez var med i Tour de France for første gang. Men inden rytterne skulle finde målstregen på toppen af det historiske bjerg med de 21 hårnålesving, skulle de op af de klassiske stigninger Col du Galibier og Col de la Croix-de-Fer. Det var anden dag i træk at Galibier skulle bestiges, men modsat 11. etape, skulle rytterne op fra den modsatte side, med en mindre sværhedsgrad.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

12